Az alábbi lista Nevers grófjait tartalmazza.

Források 
 http://fmg.ac/Projects/MedLands/BURGUNDIAN NOBILITY.htm#_Toc240246657

http://fmg.ac/Projects/MedLands/BURGUNDIAN%20NOBILITY.htm#_Toc311122958

Jegyzetek 

Franciaország történelme